Le réservoir de Oskile (en ) ou réservoir de Oskol (en ) est un lac artificiel sur la rivière Oskil, dans l'oblast de Kharkiv, en Ukraine.

Ancien nom: réservoir de Tchervonyï Oskile.

Présentation 
Le réservoir fut inauguré en 1958 pour réguler le cours de la rivière Oskil (Oskol en russe), produire de l'électricité et pour la pêche. Le barrage et la centrale électrique se trouvent près de la localité de Oskile (en ) ou Oskol (en ), qui a donné son nom au réservoir.

Source 
 Grande Encyclopédie soviétique

Voir aussi 
 l'Oskol
 le Don

Notes et références 

Oskile
Système hydrologique du Don
Oblast de Kharkiv